Bereitschaft ist zum einen der Wille und die Fähigkeit, jederzeit oder zu festgelegten Zeiten eine helfende Aufgabe zu übernehmen. 
Das Wort kann auch bedeuten, für eine Reise oder für eine spezielle Person (z. B. Pflegebedürftige) bereit zu sein.

Namentlich steht der Begriff für:
 Bereitschaft (DRK), Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes
 Bereitschaft (Zeitschrift), eine 14-tägliches Blatt für die Bereitschaftspolizei der DDR
 Bereitschaftsdienst, in Bereitschaft gehaltene Einsatzkräfte
 Bereitschaftspolizei
 Bereitschaftspflege
 Bereitschaftspotential
 einen Taktischen Verband mit gewisser Größe
 Bereitschaft als Prädisposition sensorischer oder motorischer Zentren für eine bestimmte Erregung oder einen beständigen Impuls, siehe Einstellung (Psychosomatik)

Siehe auch:
 Adsum („ich bin bereit“), Dienstversprechen bei der Priesterweihe
 Aufbereitung
 Führungsgruppe Bereitschaft
 Gefechtsbereitschaft